precypitacja – zjawisko powstawania osadu w roztworze
 precypitacja antygenu – reakcja serologiczna, wytrącanie z roztworu kompleksu antygenu z przeciwciałem

Zobacz też 
 praecipitatio – opad atmosferyczny docierający do powierzchni ziemi